Mayra o Mäyrä, puede referirse a:

Personas
Mayra Aguiar, deportista brasileña.
Mayra Aldana, modelo y reina de belleza salvadoreña.
Mayra Alejandra, actriz venezolana.
Mayra Andrade, cantante caboverdiana.
Mayra Camino, profesora, micóloga, y botánica, curadora cubana.
Mayra Couto, actriz peruana.
Mayra de la Torre, ingeniera bioquímica mexicana.
Mayra Duhalde, bailarina y actriz argentina.
Mayra Enríquez Vanderkam, abogada y política mexicana.
Mayra Fernández, profesora, micóloga, y botánica, curadora cubana.
Mayra Gómez Kemp, actriz, cantante y presentadora hispano-cubana.
Mayra Goñi, actriz y cantante peruana.
Mayra González León, abogada y política costarricense.
Mayra Martí, abogada, locutora y cantante venezolana.
Mayra Matos, modelo y reina de belleza puertorriqueña.
Mayra Mendoza, política argentina.
Mayra Montalvo, deportista ecuatoriana. 
Mayra Rodríguez, bailarina de ballet guatemalteca.
Mayra Rojas, presentadora de televisión y actriz mexicana.
Mayra Santos-Febres, escritora puertorriqueña.
Mayra Sérbulo, actriz mexicana.
Mayra Verónica, modelo y cantante cubana.

Otros
Simplemente Mayra, programa de televisión.